Опришко — українське прізвище. Відомі носії:
 Опришко Віталій Федорович ( 1942) — український правознавець, заслужений юрист України
 Опришко Микола Васильович (1898—1941) — диригент-хормейстер, бандурист.
 Опришко Микола Олександрович (1922—2006) — військовослужбовець, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Опришки (значення)
Українські прізвища